1970/71 was het 60ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Nationalliga A, daaronder was de tweede klasse die opgedeeld was in een Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) en West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). De derde klasse was de Landesliga van elke deelstaat.

Nationalliga 
Wacker Innsbruck won de eerste landstitel terwijl titelverdediger Austria Wien slechts tiende eindigde. Troostprijs dat jaar was wel een bekeroverwinning.

(B) = beker 

Kampioenenploeg: Herbert Rettensteiner, Leo Tschenett - Roland Eschelmüller, Heinz Binder, Peter Werner, Werner Kriess - Johann Eigenstiller, Franjo Francescin, Helmut Voggenberger, Josef Obert, Helmut Senekowitsch - Franz Wolny, Johann Ettmayer, Leopold Grausam, Kurt Jara, Boris Sikic, Johann Trenkwalder, Dieter Lederer - Trainer: Branko Elsner, Otto Baric

Regionalliga

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West 

Oostenrijks voetbalseizoen